Als Weltmeisterschaft 1969 oder WM 1969 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1969 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1969
 Bandy-Weltmeisterschaft 1969
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1969
 Bob-Weltmeisterschaft 1969
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1969
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1969
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1969
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1969
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1969
 Fechtweltmeisterschaften 1969
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1969
 Judo-Weltmeisterschaften 1969
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1969
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1969
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1969
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1969
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1969
 Ringer-Weltmeisterschaften 1969
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1969
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1969

 Sportwagen-Weltmeisterschaft 1969

 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1969

 Tischtennisweltmeisterschaft 1969
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1969
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1969

!
Weltmeisterschaften nach Jahr